Girren steht für
 die Lauterzeugung einer Taube (auch: Gurren)
 Girren, bis 1938: Giggarn, Dorf im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragni, Ostpreußen, seit 1946: Duminitschi (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland